Uliteu (tio de Vitige) — general e nobre gótico
 Uliteu (oficial) — oficial bizantino

Desambiguações de história